Hellboy (personatge), personatge de còmic
 Hellboy (pel·lícula de 2004), pel·lícula estatunidenca dirigida per Guillermo del Toro i protagonitzada per Ron Perlman
 Hellboy (pel·lícula de 2019), pel·lícula estatunidenca dirigida per Neil Marshall i protagonitzada per David Harbour